Nikołaj Kowalow (polityk)
 Nikołaj Kowalow (szablista)